Görg steht für:

 Görg (Unternehmen), deutsche Wirtschaftskanzlei

Görg ist eine Ableitung des Vornamens Georg und der Familienname folgender Personen:
 Angelika Görg (* 1943), deutsche Biochemikerin, Expertin für Proteomik
 Anna-Christine Görg (* 1987), deutsche Basketballspielerin
 Bernhard Görg (* 1942), österreichischer Manager, Politiker (ÖVP) und Schriftsteller
 Carmelita Görg (1950–2016), deutsche Informatikerin und Elektroingenieurin
 Christoph Görg (* 1958), deutscher Politikwissenschaftler
 Galyn Görg (1964–2020), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin
 Holger Görg (* 1970), deutscher Ökonom
 Horst-Dieter Görg (* 1959), deutscher Technikhistoriker, Autor und Herausgeber
 Hubert Görg (1903–1991), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Joseph Schmidt-Görg (1897–1981), deutscher Musikwissenschaftler
 Jürgen Görg (* 1951), deutscher Maler, Graphiker und Fotograf
 Klaus Hubert Görg  (1940–2021), deutscher Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter
 Manfred Görg (1938–2012), deutscher Theologe und Ägyptologe
 Patricia Görg (* 1960), deutsche Schriftstellerin
 Stephan Görg (* 1968), deutscher Pianist und Arrangeur
 Wolfgang Görg (1911–1984), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Goerg
 Görge